Vlag van Luxemburg (land), de vlag van het Europese land Luxemburg;
 Vlag van Luxemburg (provincie), de vlag van de Belgische provincie Luxemburg;
 Vlag van Luxemburg (stad), de vlag van de stad Luxemburg, hoofdstad van het gelijknamige land.